Wyniki turnieju piłki nożnej odbywającego się na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w roku 2000 w Sydney.

Stadiony

Pierwsza runda grupowa

Grupa A

Tabela końcowa 

Grupa A

Grupa B

Tabela końcowa 

Grupa B

Grupa C

Tabela końcowa 

Grupa C

Grupa D

Tabela końcowa 

Grupa D

Ćwierćfinały

Półfinały

O trzecie miejsce

Finał

Medale 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2000
2000
2000 w piłce nożnej